Tau Eridani (τ Eri / τ Eridani) est un groupe d'étoiles relativement dispersées de la constellation de l'Éridan.

Elles forment une exception à la règle générale qui veut que les étoiles qui partagent la même désignation de Bayer sont proches ; τ1 est à 6° nord de τ8 (voir également Pi Orionis, un autre exemple de cette anomalie).

 τ1 Eri (), la plus proche du système solaire
 τ2 Eri (2 Eri), Angetenar
 τ3 Eri (11 Eri)
 τ4 Eri (16 Eri), la plus brillante
 τ5 Eri (19 Eri)
 τ6 Eri (27 Eri)
 τ7 Eri (28 Eri)
 τ8 Eri (33 Eri), la plus éloignée du système solaire
 τ9 Eri (36 Eri)

Constellation de l'Éridan
Homonymie stellaire
Eridani, Tau